W Rumunii
 Uncești – wieś w okręgu Neamț, w gminie Secuieni
 Uncești – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Bunești
 Uncești – wieś w okręgu Vaslui, w gminie Zăpodeni